

Personnalités 

 Jan Marek Marci (1595-1667), médecin, scientifique et philosophe de Bohême.

Personnages de fiction 
 Roland Marci, Blanche Marci, Thomas Marci, personnages du feuilleton Plus belle la vie.

Prénom 
Marci est aussi un prénom porté par diverses personnalités, comme Marci Bowers ou Marci Ien.
 Pour les potreurs de ce prénom, voir .

Œuvres 
 Marci X, film américain, comédie romantique de Richard Benjamin, sortie en 2003.
 Marci Beaucoup, album studio de Roc Marciano, sorti en 2013.

Astronomie 
 (3791) Marci, astéroïde de la Ceinture principale d'astéroïdes

Monde animal 
 Bibio marci, ou mouche de la Saint Marc, espèce d'insectes de l'ordre des diptères, de la famille des Bibionidae.

Voir aussi 
 
 Marcii